Edward Caswall (1814-1878), prêtre et auteur d'hymnes religieux britannique.
  (), parlementaire britannique.
 Lizzie Caswall Smith (1870-1958), photographe britannique.